

Anno 
 547 o 547 a.C.

Codici 
 547 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Breslavia, in Polonia

Matematica 
 547 – numero